Miejscowości w USA:
 Savoy – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Savoy – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Savoy – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Gminy w USA:
 Savoy (ang. Savoy Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
Zespół:
 Savoy – norwesko-amerykański zespół muzyczny
 Hotel Savoy – sieć hoteli